Сан Хуан Баутиста Тлакоазинтепек има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Тлакоазинтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Тлакоазинтепек (Сан Хуан Баутиста Тлакоазинтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику